Libertad, « Liberté » en espagnol, peut désigner :

Personnalité 
 Albert Libertad (1875-1908) : un militant anarchiste français, de son vrai nom Joseph Albert, surnommé également Libertad.

Toponymes

Puerto Libertad : une ville du département d'Iguazú dans la province de Misiones ;

La Libertad : une municipalité du département du Petén.

La Libertad : une ville du pays.

La Libertad : l'une des 24 régions du pays.

Libertad : une municipalité de la province d'Antique ;
 Libertad : une municipalité de la province de Misamis oriental.

La Libertad : un des 14 départements du pays ;
 La Libertad : une ville du département de La Libertad.

Libertad : ville située dans le département de San José.



Localités 
 Libertad : chef-lieu de la municipalité de Rojas dans l'État de Barinas ;
 Libertad : chef-lieu de la municipalité de Ricaurte dans l'État de Cojedes ;
 Libertad de Orituco : capitale de la paroisse civile de Libertad de Orituco de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico.

Subdivisions 
 Libertad peut désigner plusieurs municipalités du pays :
 Libertad : l'une des vingt-et-une municipalités de l'État d'Anzoátegui ;
 Libertad : l'une des vingt-neuf municipalités de l'État de Táchira ;
 Libertad ou l'un de ses composés peut désigner plusieurs paroisses civiles ou subdivisions territoriales et statistiques du pays :
 Libertad : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Rojas dans l'État de Barinas ;
 Libertad : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Cajigal dans l'État de Sucre ;
 Libertad : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Libertad dans l'État de Táchira ;
 Libertad : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Lagunillas dans l'État de Zulia ;
 Libertad : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Machiques de Perijá dans l'État de Zulia ;
 Libertad de Cojedes : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Ricaurte dans l'État de Cojedes ;
 Libertad de Orituco :  l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico ;
 Capitale Libertad : l'une des trois divisions territoriales et statistiques de la municipalité de Libertad dans l'État d'Anzoátegui.

Autres 
 Libertad, un album du supergroupe Velvet Revolver ;
 Libertad, un voilier trois-mâts carré argentin ;
 Club Libertad, un club paraguayen de football basé à Asuncion ;
 Opération Libertad, un film français historique réalisé par Nicolas Wadimoff ;
 Libertad, une chanson écrite (en français) par Maurice Dulac pour son duo avec Marianne Mille, en 1970, sur une musique traditionnelle andine célèbre, une danse "fox incaico"  composée par Jorge Bravo de Rueda au début du XXe siècle : « Vírgenes del Sol » (Vierges du Soleil) ;
 Libertad, film espagnol de 2021.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme